Heimaterde steht für:

 Mülheim-Heimaterde, Ortsteil der Stadt Mülheim an der Ruhr
 Alternativtitel zu Brennende Grenze, deutscher Stummfilm aus dem Jahr 1927
 Heimaterde (Film), deutscher Spielfilm aus dem Jahr 1941 

Siehe auch:
 Heimatærde, deutsche Elektro-Band